Die Nemzeti Bajnokság 1918/19 war die 16. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum sechsten Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in fünf Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die aufgrund des Ungarisch-Rumänischen Krieges jedoch nicht ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die Gruppe Süd spielte mit zehn Mannschaften in zwei Staffeln. Das Gruppenfinale zwischen den Staffelsiegern Aradi MTE und Szegedi TK wurde nicht ausgetragen.

Gruppe Siebenbürgen 
Die Gruppe Siebenbürgen mit vier Mannschaften wurde nicht beendet.

Gruppe Nord 
Die erste Liga der Gruppe Nord spielte mit acht Mannschaften und wurde von Diósgyőr-Vasgyári TK gewonnen. Während der Runde war zuvor ein Großteil der Mannschaften zur Tschechoslowakei geschlagen worden und deshalb ausgeschieden.

Gruppe West 
Die erste Liga der Gruppe West wurde mit sechs Mannschaften ausgespielt und von Győri ETO gewonnen.

Gruppe Pest-Land 
Die Gruppe Pest-Land spielte mit neun Mannschaften in zwei Staffeln. Das Gruppenfinale, das erst im April 1920 ausgetragen werden konnte, entschied Szolnoki MÁV SE gegen Rákoscsabai TK mit 2:1 für sich.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1919
Fußballsaison 1918/19